Тракторозаво́дская у́лица — исчезнувшая улица Липецка. Находилась в Октябрьском районе и проходила в Тракторном от улицы Ильича до улицы Герцена между территорией Липецкого тракторного завода и улицей 3-го Сентября.

Образована в конце 1940-х годов и получила имя по заводу, давшему название и всему посёлку.

Тракторозаводская улица была одной из центральных в посёлке. Застройку составляли здания средней этажности и частные дома. В начале улицы располагались аптека, детская поликлиника, ясли, детский сад, продовольственный магазин. По всей улице осуществлялось автобусное движение 10-го маршрута (следовал в 4-й участок посёлка). До начала 1970-х годов адресацию по Тракторозаводской улице имел тракторный завод.

К середине 1980-х годов при расширении территории завода практически вся улица была снесена. До начала 1990-х оставались лишь три частных дома на участке от улицы Чехова до улицы Герцена, но затем были снесены и они при включении 4-го участка Тракторного в санитарно-защитную зону и переселении всех жителей из этого района.

Источники 
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Исчезнувшие улицы Липецка